Lahıc kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Lahıc (ort i Azerbajdzjan, Zaqatala), 
 Lahıc (ort i Azerbajdzjan, Ismajylly), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar